Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier III, se dispute du 18 au .

Nuria Llagostera Vives remporte le simple dames. En finale, elle bat María Emilia Salerni, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iveta Benešová et Bethanie Mattek.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Bogota
Sport en Colombie en 2008
Tennis en février 2008